Lest oder LEST bezeichnen

 den ICAO-Code des Flughafens Santiago de Compostela
 den Truppenübungsplatz Lešť in der Slowakei

 Lest (Gemeinde Kefermarkt), Ortschaft der Gemeinde Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

LEST